Nabua :
Nabua (Camarines Sur), municipalité des Philippines
Nabua (Suva), quartier de la ville de Suva aux Fidji